article Vikidia (1780-1845), Américain - capturé enfant par des Ojibwés - qui vécut comme Indien de la région des Grands Lacs, auteur de Mémoires ;
 John Riley Tanner (1844–1901), gouverneur de l'Illinois ;
  (1921-1987), joueur de football anglais ;
 John Tanner (né en 1927), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John S. Tanner (né en 1944), membre de la Chambre des représentants des États-Unis ;
  (né en 1968), cycliste britannique ;
  (né en 1971), joueur de hockey sur glace.